Qi Hui (ur. 1985) – chińska pływaczka
 Anne Qi Hui (ur. 1980) – singapurska lekkoatletka